Granit steht für:

 Granit, das häufigste Gestein der kontinentalen Erdkruste
 Granit (Bauunternehmen), österreichisches Bauunternehmen
 P-700 Granit, eine Anti-Schiffs-Rakete, siehe SS-N-19 Shipwreck (NATO-Codename)
 eine Baureihe leichter LKW der Fahrzeugmarke Phänomen, siehe Robur-Werke #Phänomen Lkw-Modelle
 eine Lokomotive der RŽD-Baureihe 2ЭС10

Orte:
 Granit (Dorf) in der bulgarischen Gemeinde Bratja Daskalowi
 Le Granit, Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec

Personen:
 Ragnar Granit (1900–1991), finnischer Neurophysiologe
 Mikaela Kumlin Granit (* 1967), schwedische Diplomatin
 Yalçin Granit (1932–2020), türkischer Basketballspieler

Werke:
 Granit (Stifter), Erzählung Adalbert Stifters
 Über den Granit, Abhandlung Johann Wolfgang von Goethes
 Tatort: Granit, österreichischer Fernsehfilm

Siehe auch:
 Côte de Granit Rose, Küstenabschnitt der nördlichen Bretagne
 Granite
 Granitnaya Mountain, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika